Дукаджини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дукаджини, Лека (1410—1481) — албанский князь XV века, правивший в Княжестве Дукаджини.
 Дукаджини, Николай (ум. до 1454) — албанский феодал из рода Дукаджини.
 Дукаджини, Николай Пал — албанский феодал из рода Дукаджини. 
 Дукаджини, Пал (1411—1458) — албанский феодал из рода Дукаджини.

Другое 
 Дукаджини (род)
 Княжество Дукаджини (1387—1444) — средневековое княжество в Албании.